|}

Die Bahnstrecke Kozłów–Koniecpol ist eine Hauptbahn in Polen. Sie zweigt in Kozłów von der Bahnstrecke Warszawa–Kraków ab und führt in den Woiwodschaften Kleinpolen, Heiligkreuz und Schlesien nach Koniecpol, wo sie in die Bahnstrecke Kielce–Fosowskie einmündet. 

Zwischen Kozłów und Abzweig Starzyny dient die dort zweigleisige und elektrifizierte Strecke dem überregionalen Verkeht zwischen Krakau und Warschau.

Streckenbeschreibung 

Die Strecke beginnt im Bahnhof Kozłów an der Bahnstrecke Warszawa–Kraków und verläuft nordwestwärts über den Abzweig Starzyny (km 32,570), an dem ein Verbindungsgleis Richtung Włoszczowa–Opoczno–Warschau abzweigt, zum Bahnhof Koniecpol (km 43,257) an der Bahnstrecke Kielce–Koniecpol. Bahnhöfe zwischen Kozłów und Koniecpol bestehen keine mehr. Auch Kozłów wird von den Zügen, die über die Bahnstrecke Kozłów–Koniecpol verkehren, nicht bedient.

Die Strecke ist durchgängig elektrifiziert und von Kozłów bis zum Abzweig Starzyny zweigleisig. Bis zum Abzweig Starzyny beträgt die Höchstgeschwindigkeit für Personenzüge hundertsechzig Kilometer pro Stunde, für Güterzüge hundert, von dort bis Koniecpol sind es hundertzwanzig für Personenzüge und achtzig für Güterzüge.

Geschichte 
Die Strecke wurde am 28. Dezember 1971 von den Polnischen Staatseisenbahnen eröffnet, bis zum 29. Dezember 1973 wurde sie elektrifiziert. Später wurde die Strecke bis zur Abzweigstelle Starzyny zweigleisig ausgebaut, der Regionalverkehr aber 2000 eingestellt.

Am 3. März 2012 ereignete sich der Eisenbahnunfall von Szczekociny.

Literatur und Weblink 
 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. F8 und G8
 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)
 Beschreibung auf bazakolejowa.pl (polnisch)

Einzelnachweis 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Heiligkreuz
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Kleinpolen
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Schlesien